Velika nagrada Argentine 1974 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 13. januarja 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 53
| 1:41:02,01
| 10
| 9
|-
! 2
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 53
| + 9,27 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 53
| + 20,41 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 53
| + 31,79 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 53
| + 51,84 s
| 14
| 2
|-
! 6
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 53
| + 1:52,48
| 15
| 1
|-
! 7
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 52
| Brez goriva
| 6
|  
|-
! 8
| 10
|  Howden Ganley
| March-Ford
| 52
| Brez goriva
| 19
|  
|-
! 9
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 52
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 10
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 52
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 11
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
| 51
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 12
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 49
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 48
| +5 krogov
| 1
|  
|-
! Ods
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 45
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 36
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 8
|  Richard Robarts
| Brabham-Ford
| 36
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 31
| Sklopka
| 23
|  
|-
! Ods
| 37
|  François Migault
| BRM
| 31
| Puščanje vode
| 24
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 25
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 21
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 19
| Pregrevanje
| 13
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| March-Ford
| 11
| Pregrevanje
| 5
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 10
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Peter Revson
| Shadow-Ford
| 1
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'52.100

Formula 1 sezona 1974
1974